Shaked oder Schaked ist der Familienname folgender Personen: 

 Ajelet Schaked (* 1976), israelische Politikerin
 Gershon Shaked (1929–2006), israelischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Josef Shaked (1929–2021), österreichischer Psycho- und Gruppenanalytiker
 Shaul Shaked (1933–2021), israelischer Linguist und Religionshistoriker
 Tal Shaked (* 1978), US-amerikanischer Schachgroßmeister

Außerdem bezeichnet Schaked:

 Schaked (Samarien), ein Dorf in Samarien